Stefanie Christina Huber (* 17. September 1974 in Linz) ist seit Jänner 2020 Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Oberösterreich.

Ausbildung und Beruf 
Huber besuchte von 1981 bis 1985 die Volksschule Schönering und anschließend das Stiftsgymnasium Wilhering, wo sie 1993 maturierte. Von 1993 bis 1998 studierte sie angewandte Statistik an der Johannes Kepler Universität in Linz. Das Studium schloss sie mit Auszeichnung und dem akademischen Grad Mag.a der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ab.

Stefanie Christina Huber trat 1999 in die Abteilung Treasury der Sparkasse OÖ ein. Danach folgten Leitungspositionen in den Abteilungen Zins- und Devisenhandel sowie Bilanzstruktur- und Liquiditätsmanagement. Ab Mai 2015 hatte sie die Leitung des Bereiches Treasury inne. Mit 1. Jänner 2019 wurde Huber in den Vorstand der Sparkasse OÖ bestellt. Mit Juni 2019 wurde sie zur designierten Vorstandsvorsitzenden ernannt. Seit Jänner 2020 leitet Huber – als erste Vorstandsvorsitzende eines oberösterreichischen Geldinstitutes – die Sparkasse Oberösterreich.

Einzelnachweise 

Bankmanager (Österreich)
Absolvent der Universität Linz
Österreicher
Geboren 1974
Frau